Вестон има више значења:
 Вестон на Меру, град у Уједињеном Краљевству у Енглеској

 Округ Вестон (Вајоминг), округ у америчкој савезној држави Вајоминг
 Вестон (Њу Џерзи), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Њу Џерзи
 Вестон (Ајова), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Ајова
 Вестон (Колорадо), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Колорадо
 Вестон (Пенсилванија), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Вестон (Џорџија), град у америчкој савезној држави Џорџија
 Вестон (Тексас), град у америчкој савезној држави Тексас
 Вестон (Флорида), град у америчкој савезној држави Флорида
 Вестон (Ајдахо), град у америчкој савезној држави Ајдахо
 Вестон (Висконсин), град у америчкој савезној држави Висконсин
 Вестон (Западна Вирџинија), град у америчкој савезној држави Западна Вирџинија
 Вестон (Мисури), град у америчкој савезној држави Мисури
 Вестон (Небраска), град у америчкој савезној држави Небраска
 Вестон (Орегон), град у америчкој савезној држави Орегон
 Вестон (Охајо), град у америчкој савезној држави Охајо